Голоско:

 Голоско — историческая местность во Львове (Украина).
 Голоско, Анисим Михайлович (1900—1955) — советский военачальник, Герой Советского Союза, генерал-майор.